Название крепостных сооружений в ряде городов:

 Пятницкие ворота (Коломна) — проездная башня, главные ворота Коломенского кремля
 Пятницкие водяные ворота — башня Смоленской крепости
 Башня Пятницких ворот — одна из башен Тульского кремля.